M84 steht für:
 Messier 84, Galaxie
 M84 „Škorpion“, jugoslawischer Lizenzbau der Skorpion (Maschinenpistole)
 Zastava M84, jugoslawischer Lizenzbau des PK (Maschinengewehr)
 M84 (Blendgranate), US-amerikanische Handgranate
 M84, ICD-10-Code, siehe Liste_der_Krankheiten_des_Muskel-Skelett-Systems_und_des_Bindegewebes_nach_ICD-10#M80–M85 Veränderungen der Knochendichte und -struktur

M-84 steht für:
 Nora M-84, Rohrartilleriesystem jugoslawischer und serbischer Herstellung

Kampfpanzer:
 M-84, jugoslawischer Herstellung
 M-84AS, serbischer Herstellung
 M-84A4, kroatischer Herstellung

Abkürzung